Будя́нський — українське прізвище.

Відомі носії 

 Будянський Василь Іванович — заслужений артист України, драматург, поет, театральний актор.
 Будянський Віктор Ігорович — російський футболіст українського походження, півзахисник.
 Бернард Будянський — вчений у галузі механіки, вніс значний внесок у механіку конструкцій і механіку матеріалів.

 Будянська Тамара Миронівна — український архітектор і мистецтвознавець. 
Українські прізвища